Sullivan kan som auktorsförkortning betyda:

 Robert M. Sullivan
 J. Bolling Sullivan

Robotskapade auktorsförkortningar